

Джозеф — місто, штат Орегон
 Джозеф — місто, штат Юта